

Astronomia
326 Tamara – asteroide della fascia principale

Cinema
Tamara – film del 1937 diretto da Jean Delannoy
Tamara figlia della steppa (Days of Glory) – film del 1944 diretto da Jacques Tourneur
Tamara – film del 1968 diretto da Hans Jürgen Pohland
Tamara – film del 2004 diretto da Szabolcs Hajdu
Tamara - Toccata dal fuoco – film del 2005 diretto da Jeremy Haft

Fumetti
Tamara – manga di Fuyumi Sōryō

Geografia
Tamara – frazione del comune di Copparo in provincia di Ferrara
Tamara – antico nome del fiume Tambre in Galizia

Musica
Tamara – poema sinfonico di Milij Alekseevič Balakirev

Onomastica
Tamara – nome proprio di persona italiano femminile

Personaggi fittizi
Tamara – divinità dei draghi nell'universo immaginario di Forgotten Realms
Tamara – personaggio dei fumetti di Rat-Man

Persone
Tamara – regina di Georgia
Tamara – cantante e chitarrista spagnola